Algorytm CYK (Cocke’a-Youngera-Kasamiego) – dynamiczny algorytm sprawdzający, czy słowo należy do języka bezkontekstowego. Język bezkontekstowy musi być przedstawiony w postaci normalnej Chomsky’ego. Algorytm działa w czasie  gdzie  jest długością słowa, a  jest rozmiarem gramatyki.

Algorytm 
Pseudokod algorytmu:
 Tworzymy tablicę  dla  zaś  przebiega wszystkie nieterminale (czy też równoważnie ich numery), wszystkie jej wartości ustawiając na 0
 Dla każdego znaku  na pozycji  i dla każdego  takiego, że w gramatyce jest produkcja  ustawiamy w tablicy 
 Dla każdej długości  od 2 do 
 Dla każdego początku  od 1 do 
 Dla każdego podziału  od 1 do 
 Jeśli w tablicy są ustawione  i  a w gramatyce mamy produkcję  ustawiamy 
 Słowo należy do języka, jeśli  gdzie  to symbol startowy gramatyki

Przykład 
Dana jest gramatyka bezkontekstowa w postaci normalnej Chomsky’ego:

 [1] 
 [2] 
 [3] 
 [4] 
 [5] 

Formalnie:
 

Pytanie: ?

Inicjalizacja tabeli:

Wyrazy długości 1:
 pola  z racji istnienia reguły [4]
 pola  z racji istnienia reguły [5]

Wyrazy długości 2:
 pole  ponieważ nie istnieje żadne reguła, która miałaby po prawej stronie ciąg symboli nieterminalnych 

 pole  z racji produkcji [3]

 pole  ponieważ nie istnieje żadna reguła, która miałaby po prawej stronie ciąg symboli nieterminalnych 

 pole  ponieważ nie istnieje żadna reguła, która miałaby po prawej stronie ciąg symboli nieterminalnych 

Wyrazy długości 3:

 pole  ponieważ nie istnieje żadna reguła, która miałaby po prawej stronie ciąg symboli nieterminalnych  lub tylko 

 pole  z racji reguły 

 pole  ponieważ nie istnieje żadna reguła, która miałaby po prawej stronie symbol 

Wyrazy długości 4:
 pole  z racji reguły 

 pole  ponieważ nie istnieje żadna reguła, która miałaby po prawej stronie symbol   lub ciąg symboli nieterminalnych 

Wyrazy długości 5:
 pole  z racji reguły 

Ponieważ symbol startowy  nie jest podzbiorem zbioru w polu  czyli  wyraz  nie jest elementem gramatyki

Zobacz też 
 algorytm Earleya

Bibliografia 
 

CYK
Parsery
Programowanie dynamiczne